Sayed ist der Familienname folgender Personen:

 Amira Sayed (* 1997), ägyptische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Farouk Ahmed Sayed (* 1970), jemenitischer Langstreckenläufer
 Mohamed Mahfood Sayed (* 1960), jemenitischer Boxer
 Yousuf Badawy Sayed (* 2002), ägyptischer Leichtathlet

Siehe auch:
 al-Sayed
 El-Sayed
 Sayyid (Begriffsklärung)